Este anexo lista os clubes líderes do ranking da IFFHS mensal desde Janeiro de 1991 até 2014 e anual atualmente.

Ligações externas
 Site da IFFHS

Ranking
Classificações de futebol